USS Pasadena — кораблі ВМС США, названі на честь міста Пасадена (Каліфорнія).

 USS Pasadena (1918) — вантажне судно, використовувалось ВМС США у 1918-1919 роках. 
 USS Pasadena (CL-65) — легкий крейсер типу «Клівленд». На службі протягом 1944-1950 років. У 1970 році зданий на злам.
 USS Pasadena (SSN-752) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». Збудований у 1989 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни